Albert Mariën (gouverneur)
 Albert Mariën (burgemeester)